Volksfront, een samenwerkingsverband van linkse politieke partijen en organisaties
 Volksfront (Burkina Faso), een Burkinese politieke partij
 Volksfront (Chili), een Chileense politieke alliantie
 Volksfront (Frankrijk), een regeringscoalitie van linkse politieke partijen in Frankrijk die tussen 1936 en 1938 regeerde
 Volksfront (Spanje), een samenwerkingsverband van centrum- en linkse partijen in Spanje dat in januari 1936 tot stand kwam